Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в другому колі її перемогла Мерседес Пас.

Моніка Селеш виграла свій перший турнір Великого шолома, у фіналі перемігши Штеффі Граф з рахунком 7–6(8–6), 6–4, відігравши чотири сет-боли на тайбрейку в першому сеті. У віці 16 років і 6 місяців вона стала наймолодшою переможницею турніру Великого шолома в одиночному розряді за Відкриту еру. Через сім років за цим показником її обійшла Мартіна Хінгіс (вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії 1997 у віці 16 років і 3 місяці). Селеш залишається наймолодшою переможницею Відкритого чемпіонату Франції.

На цьому турнірі вперше до півфіналу потрапила майбутня 1-ша ракетка світу Дженніфер Капріаті. У віці 14 років і 70 днів вона стала наймолодшою тенісисткою в історії, яка досягнула цієї стадії Відкритого чемпіонату Франції, а після турніру - наймолодшою тенісисткою, яка увійшла до першої десятки рейтингу.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1990 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1990 у тенісі